Arthur Masuaku est un footballeur international congolais né le 7 novembre 1993 à Lille. Il évolue au poste d'arrière gauche pour le club de Besiktas JK, en prêt de  West Ham United.

Biographie 

Il fait ses premiers pas en débutant dans le club de L'OS Fives à Lille. En 2006, il intègre le centre de pré-formation de Liévin, en compagnie de Raphaël Varane. Il fait ses débuts en Ligue 1 avec son club formateur le 10 août 2013 contre Toulouse. Il enchaîne ensuite les prestations encourageantes malgré la saison difficile que traverse son club, englué dans la zone de relégation. À l'arrivée de l'entraîneur belge Ariël Jacobs à la tête de l'équipe, son statut de titulaire indiscutable au poste d'arrière gauche se confirme.

Il inscrit son premier but en Ligue 1 le 29 janvier 2014, lors d'un match face à l'Olympique de Marseille au Stade Vélodrome.

Statistiques

Palmarès 
Sous les couleurs de l'Olympiakos, il est champion de Grèce à deux reprises en 2015 et 2016 et remporte la Coupe de Grèce en 2015.

Notes et références

Liens externes 
 Site officiel du joueur
 

Footballeur international congolais (RDC)
Footballeur français
Joueur du Valenciennes FC
Joueur de l'Olympiakos
Joueur du West Ham United FC
Joueur du Beşiktaş JK
Naissance à Lille
Naissance en novembre 1993